Нейт Мендел - американський бас-гітарист . 
 Джонні Мендел - американський джазовий музикант (тромбон, бас-тромбон, труба, бас-труба).